

Sigle

Aziende
 Computer Peripherals Inc – produttore statunitense di hardware
 Consorzio Produttori Indipendenti – etichetta discografica italiana

Diritto
 Corte penale internazionale –  tribunale per crimini internazionali con sede all'Aia
 Codice della proprietà industriale – disposizioni in materia di marchi, brevetti, etc.
 Certificato di prevenzione incendi – documento rilasciato dai vigili del fuoco certificante la conformità ai requisiti di sicurezza e alle norme antincendio

Economia
 Consumer Price Index – indice dei prezzi al consumo.
 Continuous Process Improvement – Miglioramento continuo del processo, elemento fondante delle metodologie Lean (si veda anche la voce Kaizen).

Informatica
 Cycles per Instruction – Clock CPU (cicli per istruzione) – unità per le performance dei processori
 Characters Per Inch – caratteri per pollice, una unità di misura per la dimensione di font

Politica
 Communist Party of India – Partito Comunista d'India (Marxista), partito politico indiano
 Communist Party of Ireland – Partito Comunista Irlandese, partito politico irlandese
 Committee on Public Information istituito da Woodrow Wilson per sostenere l'intervento USA nella prima guerra mondiale. Al suo interno erano reclutati i four-minute men
 CasaPound Italia – partito politico italiano

Religione
 Chiesa pastafariana italiana – movimento religioso

Altro
 California Psychological Inventory – test di personalità
 Centro per l'impiego – ufficio della pubblica amministrazione italiana
 Comitato Paralimpico Internazionale
 Corruption Perception Index – indice di percezione della corruzione
 Codice postale interno – un codice postale in uso nella Repubblica di San Marino per la corrispondenza interna

Codici 
 CPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape Orford (Papua Nuova Guinea)
 cpi – codice ISO 639-3 della lingua Chinese Pidgin English
 CPI – Codice della proprietà industriale